Čukljenik je lahko:
 Čukljenik, Leskovac (Srbija)
 Čukljenik, Niška Banja (Srbija)